Chaca är ett släkte av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar. Chaca är enda släktet i familjen Chacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Chaca